Золотой конёк Загреба 2016 () — 49-й международный турнир по фигурному катанию который состоялся в столице Хорватии — Загребе. Соревнования были организованы хорватской федерацией фигурного катания при поддержки ИСУ.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское фигурное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир прошёл с 7 по 10 декабря 2016 года на льду катка Дом Спортова. Это был заключительный девятый этап серии Челленджер.

Результаты

Мужчины 

WD — фигуристы снялись с соревнований.

Женщины

Спортивные пары 

WD — фигуристы снялись с соревнований.

Танцы на льду 

 WD — спортсмены снялись с соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2016 год в фигурном катании
Золотой конёк Загреба
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Декабрь 2016 года
Спорт в Хорватии в 2016 году